Il singolare del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julian Knowle che ha battuto in finale Julien Varlet 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Olivier Rochus (semifinali)
 Ota Fukárek (quarti di finale)
 Marc Rosset (quarti di finale)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Julian Knowle (Campione)
 Dick Norman (semifinali)
 Jamie Delgado (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2002